Guitarra hawaiana puede referirse a:

Lap steel – tipo de guitarra steel sin pedales, que se toca sentado y apoyada horizontalemente sobre el regazo del músico
Ukelele – guitarra pequeña de cuatro cuerdas, popularizada en Hawái